Walter C Dorneaz est un personnage du manga Hellsing. Il est un membre de l'organisation nazi Millenium. Il était auparavant au service de l'organisation d'Hellsing, et derrière ses apparences de vieux majordome, était le bras droit d'Integra Hellsing.

En tant que membre d'Hellsing 
Walter a vécu peut-être tout sa vie au sein de la famille d'Hellsing. Dans The Dawn, il nous est montré qu'il fut envoyé au côté d'Alucard afin d'infiltrer la base de l'organisation Millenium durant la Seconde Guerre mondiale à Varsovie (Pologne). Ils avaient pour rôle de mettre fin au projet de Millenium dans sa création d'une armée de vampires artificiels.

Bien plus tard, Walter sera le bras droit d'Integra Hellsing et s'occupe de l'armement bien spécifique d'Alucard et de Seras. Il cache dans sa paire de gants des fils de très faible épaisseur particulièrement tranchants qu'il manie avec une habileté et une précision déconcertante. Ces filaments constitués de fibre de diamant et étant plus fins qu'un cheveu pourraient expliquer leur capacité à trancher sans être clairement distingués par l'opposant. La puissance et le talent de Walter sont si impressionnant qu'on le surnomma l'« Ange de la Mort » dès son plus jeune âge. Il aide aussi Integra dans les situations et choix difficiles dans lesquels elle doit parfois faire face tel que tuer ou non des humains innocents dans le but d'achever une mission.

En tant qu'arme secrète de Millenium 
Dans les récents chapitre du manga d'Hellsing, Walter s'est retrouvé face au Capitaine - membre de Millenium - durant leur invasion en Angleterre. Il semble avoir participé à un processus similaire que subissent les troupes de cette même organisation, ce qui lui a permis de retrouver sa jeunesse - faisant de lui certainement un vampire. Tel un nouvel homme à qui on aurait soumis de son plein gré (ou non ?) un lavage de cerveau, il sert désormais de façon officielle l'organisation Millenium en tant qu'arme secrète (d'ailleurs lorsque le Major voit ce "nouveau" Walter, il déclare : « On avait pourtant réglé cela il y a 50 ans... »). Walter apparaitra devant Alucard en écrasant avec sa semelle les restes du cadavre du père Alexander Anderson. Il explique son geste en disant que les hommes ne deviennent que des déchets une fois mort, et l'on "enterre pas" les déchets. Yumie, une des fidèles d'Anderson, rendue folle de rage par l'attitude blasphématoire de Walter envers son mentor, tente de tuer le majordome avec son katana. Mais Yumié se fera coupée en morceaux avec une facilité effrayante par ce dernier. Walter finira par faire face à Alucard pour l'affronter. Après un moment d'hésitation, Integra Hellsing demandera la mort de tous les opposants qui qu'ils soient -y compris Walter- et cela sans pitié. Ce qui aura pour effet d'afficher un sourire sur le visage de Walter qui répliquera d'un ton sarcastique : « Splendide ! De toute évidence... Tu mérites d'être mon maître ». Juste avant que son duel face à Alucard n'ait lieu, ce dernier lui parle d'Integra Hellsing et de Seras Victoria : « Ne sont-elles pas remarquables, ces jeunes filles ? Elles sont miennes, à moi seul. Ma maîtresse que j'aime... Et ma servante que je chéris. Elles ne sont plus à toi. » suggérant qu'Alucard et Walter étaient des rivaux en compétition pour ces deux femmes.

Cependant, la trahison de Walter est parfaitement remise en cause à la fin du manga. En effet, Walter mortellement blessé a la fois par le duel contre Alucard et par les troupes de la legion XIII du Vatican, va employer des dernières forces à découvrir la source d'énergie vampirique des troupes du groupe Millenium et mettre fin définitivement aux agissements du groupe vampirique nazi.

La trahison de Walter 
Dans le chapitre 75 du manga, Sir Hugh Irons, leader de la Table Ronde, arrive à la conclusion que Walter aurait trahi ses supérieurs depuis déjà longtemps, avant même le retour sur scène de Millenium. Pour être plus précis, la trahison de Walter aurait commencé depuis ce fameux jour de mission incluant Millenium durant la Seconde Guerre mondiale en 1944. Il est aussi suggéré que le réveil d'Alucard aurait été orchestré par Walter lui-même; ce dernier était étrangement absent lorsque Richard Hellsing, l'oncle d'Integra, a tenté de tuer sa nièce afin d'être le leader de la famille Hellsing. Cela aurait donc pour effet de n'avoir laissé aucun choix à Integra si ce n'est de libérer Alucard, comme lui avait dit de faire son père avant de mourir si jamais elle se trouvait dans une situation critique (Walter était alors aussi présent lors de ces paroles). À noter que la famille Hellsing avait enfermé Alucard, le jugeant beaucoup trop dangereux pour être utilisé comme une arme.

Il y a aussi d'autres preuves suggérant que Walter est un traître. Lorsque les frères Valentine par exemple connaissent mystérieusement l'emplacement exact da la maison d'Hellsing et de ses défenses. Enfin, bien plus tard lorsque Walter et son soi-disant rival - le Capitaine - se retrouve à nouveau face à face après 55 ans, la scène se coupe sans que l'on sache son dénouement.

Voir aussi 
 Personnages de Hellsing

Dorneaz
Dorneaz
Dorneaz
Dorneaz
Dorneaz
Dorneaz